Первая лига 1990/1991 () — 57-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 28 июля 1990 года и закончился 19 июня 1991 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1990/1991 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1990/1991 на rsssf.com 

1990/1991
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1990 году
Спорт в Польше в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991